NGC 3523 (другие обозначения — UGC 6105, MCG 13-8-53, ZWG 351.54, IRAS10594+7523, PGC 33367) — спиральная галактика в созвездии Дракона. Открыта Уильямом Гершелем в 1801 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Галактика NGC 3523 входит в состав группы галактик . Помимо NGC 3523 в группу также входят NGC 3562 и NGC 3890.

Примечания 

 

3523
Дракон (созвездие)